Даниил Клоков (, ; 11 апреля 1671 года, Рига, Шведская Ливония — не ранее 1710, Стокгольм, Швеция) — прибалтийский деятель XVII века, литератор.

Родился в Риге, образование получил в Дерпте, около 1693 года начал работать на чиновничьих должностях. При вступлении в Ригу русских войск бежал в Стокгольм, где и погиб, провалившись зимой под лёд.

Опубликовал ряд сочинений на латинском языке, в их числе:
 «Musas in diem auspicatissimum, quo nobilissimus … Gustavus Carlhielm, ethices & politices professor celeberrimus, & praeterea supremi per Livoniam judicii adsessor gravissimus sceptra Academiae Dorpatensis suscepit, anno M.DCXCI. IV. id. [10. 12.] Decembr. Ad adplausum excitavit festivum Daniel Clocovius, Riga Livonus» (Дерпт, 1691)
 «Oratio de liberatione urbis Rigae, ab gravissima illa Moscovitarum obsidione qvae contigit anno MDCLVI. atq[ue] â die XX. Aug. ad diem V. Septembr. [10.1656.] ejusdem anni duravit, habita in celebri Gustaviano-Carolina qvae Dorpati ad Emmam est Academia à Daniele Clocovio, V. Cal. Junii. [28.05.] A.O.R. M.DC.XCIII» (Дерпт, 1693)
 «Exercitatio politica bonum civem paucis delineans. Quam … in Regia Gustaviano-Carolina Dorpati Livonorum ad Emmam Academia, d. IX. Aug. anno MDCXCIII. publicè placidae eruditorum censurae submittet, praeside … Gabriele Siöberg, ph. moral. prof. P. praeceptore suo ac fautore omni observantia aetatem prosequendo, S. R. M. alumnus, Daniel Clocovius Riga Livonus» (Дерпт, 1693)

Литература

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели Швеции
Поэты Швеции
Персоналии:Рига